IV. István néven ismert személyek:

 IV. István – Magyarország királya 1163 – 1165 között
 IV. István – pápa 768 – 772 között
 IV. István moldvai fejedelem 1517-1527